Henry Slocum ha battuto in finale Howard Taylor 6-4, 6-1, 6-0 nella finale del torneo preliminare. Henry Slocum ha vinto il challenge round a causa della defezione del detentore del titolo Richard Sears.

Tabellone

Challenge round

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Bibliografia 

U.S. National Championships 1888